Michael Foley (né en 1967), joueur australien de rugby à XV ;
 Michael Foley (né en 1999), cycliste canadien ;
 Mick Foley (né en 1965), catcheur et écrivain américain ;